Nosso Programa livro escrito por Nicholai Bukharin e Evgeni Preobrazhenski em 1919 - livro que apresenta o novo programa do Partido Bolchevique elaborado após a Revolução de Outubro de 1917.

Ligação externa

Livro "Nosso Programa", em espanhol

Livros de economia
Livros da Rússia
Livros de 1919
Livros marxistas
Bolchevismo